Чокирлія () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Чокирлія () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Чокирлія.
 Чокирлія () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Чокирлія () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Чокирлія.